Der 1. FC Nürnberg Frauen- und Mädchenfußball ist ein Sportverein aus der fränkischen Großstadt Nürnberg. Einzige Abteilung ist die für Frauen- und Mädchenfußball. Die 1. Mannschaft spielt in der 2. Frauen-Bundesliga, die 2. Mannschaft in der Landesliga Nord und die 3. Mannschaft in der Bezirksoberliga Mittelfranken. Am 19. November 2022 wurde der Zusammenschluss des Vereins mit dem bisher reinen Männerfußballverein 1. FC Nürnberg beschlossen.

Geschichte 
Der Verein wurde zunächst am 24. August 1988 als Frauen- und Mädchenfußball-Abteilung innerhalb des 1. FC Nürnberg ins Leben gerufen. Im Zuge der Umstrukturierung des Vereins und der Ausgliederung der Abteilungen in selbständige Vereine gründeten sieben Personen in den Geschäftsräumen des 1. FC Nürnberg im Frühjahr 1995 einen eigenständigen Verein.

In den 1990er Jahren etablierte sich der Verein hinter dem FC Bayern München und dem FC Wacker München als dritte Kraft des bayerischen Frauenfußballs. Sportlich größter Erfolg war 1999 der Aufstieg in die Bundesliga für die Spielzeit 1999/2000, dem allerdings der sofortige Abstieg als Tabellenletzter in die Regionalliga Süd folgte. 

Nach zwei erfolglosen Wiederaufstiegsversuchen schafften es die FCN-Frauen 2003, als amtierender Meister aus der Regionalliga abzusteigen. Nach einem weiteren Abstieg spielte die Mannschaft in der Landesliga. Erst 2008 gelang der Wiederaufstieg in die Bayernliga, dem der sofortige Durchmarsch in die Regionalliga folgte. Nach dem erneuten Abstieg in die Bayernliga im Jahr 2011 sicherte sich die Mannschaft 2013 bereits einen Spieltag vor Schluss die Meisterschaft und spielt seit der Saison 2013/14 somit wieder in der Regionalliga. In der Saison 2020/21 gelang den Damen der Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga, in der sie sich in ihrer Premierensaison auf dem sechsten Rang platzieren konnten.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals 2022/23 absolvierten die Club-Spielerinnen gegen den VfL Wolfsburg ein Heimspiel im Max-Morlock-Stadion mit 17.302 Besuchenden. Dies stellte sowohl einen Besucherrekord für Heimspiele der Damen des 1. FC Nürnberg, als auch generell für ein DFB-Pokalspiel der Frauen, abgesehen von Finalspielen auf.

Am 19. November 2022 wurde auf der Jahreshauptversammlung des 1. FC Nürnberg ohne Gegenstimmen der Zusammenschluss des Frauen- und Mädchenfußballvereins sowie des Männerfußballvereins beschlossen.

Mädchenfußball 
Die U-17-Juniorinnen qualifizierten sich 2012 für die neu eingeführte B-Juniorinnen-Bundesliga Süd und erreichten dort 2013 den 4. Platz. Die U-17-2-Juniorinnen treten in der B-Juniorinnen-Bayernliga an. Die U-15-Juniorinnen spielen in der C-Jugend-Kreisgruppe Nürnberg-Frankenhöhe 9 gegen Jungen, die U-13-Juniorinnen in der D-Jugend-Kreisklasse Nürnberg-Frankenhöhe 1 ebenfalls gegen Jungen. Mit Ausnahme der U17, die manchmal am Sportpark Valznerweiher auf den Plätzen 2 oder 8 als Ausweichspielstätte spielt, tragen alle Mädchenteams des Vereins ihre Heimspiele auf der Sportanlage der Bertolt-Brecht-Schule aus.

Größte Erfolge

Erste Mannschaft 
 Teilnehmer Frauen-Bundesliga: 1999/2000
 DFB-Pokal Achtelfinale: 2019/20, 2022/23
 Meister der Frauen-Regionalliga Süd: 2002, 2021
 Vizemeister der Frauen-Regionalliga Süd: 2001
 Meister der Frauen-Bayernliga: 1999, 2009, 2013
 Bayerischer Frauen-Landespokalsieger: 1998, 2002, 2014, 2015, 2016
 Bayerischer Frauen-Landespokalsiegerfinalist: 2008, 2010, 2019

Juniorinnen 
 Teilnehmer B-Juniorinnen-Bundesliga Süd seit der Saison 2012/13
 Deutscher B-Juniorinnen-Meisterschaftsdritter: 2005
 Süddeutscher B-Juniorinnen-Vizemeister: 2005
 Bayerischer B-Juniorinnen-Meister: 2005
 Bayerischer B-Juniorinnen-Hallenmeister: 2012
 Bayerischer C-Juniorinnen-Meister: 2008, 2009
 Bayerischer C-Juniorinnen-Hallenmeister: 2005, 2006, 2009, 2012
 Bayerischer D-Juniorinnen-Hallenmeister: 2013

Saisonbilanzen 
Diese Liste der Platzierungen ist unvollständig. Sie nennt alle bekannten Platzierungen, Pokalteilnahmen, Zuschauerzahlen und Saisonergebnisse seit der ersten Teilnahme am offiziellen Spielbetrieb 1988/89.

Persönlichkeiten 
 Nadine Angerer (ehemalige Bundesliga-Torhüterin vom 1. FFC Frankfurt)
 Kerstin Bogenschütz (ehemalige Bundesliga-Spielerin für Borussia Mönchengladbach)
 Katharina Grießemer (ehemalige Bundesliga-Spielerin für den TSV Crailsheim)
 Kerstin Hoffmann (ehemalige Bundesliga-Spielerin für den FC Bayern München)
 Franziska Kriegel (ehemalige Bundesliga-Spielerin für den FC Bayern München)
 Louisa Lagaris (heute FF USV Jena)
 Valentina Maceri (ehemalige Bundesliga-Spielerin für den TSV Crailsheim, heutige Sportjournalistin und -moderatorin)
 Olena Mazurenko (ehemalige ukrainische Nationalspielerin)
 Carolyn Nason (ehemalige Bundesliga-Spielerin für den TSV Crailsheim)
 Daniela Schacher (ehemalige Bundesliga-Spielerin für den Hamburger SV & FC Bayern München)
 Kessy Schott (heute TSV Crailsheim)
 Ramona Treyer (ehemalige Bundesliga-Spielerin für den FC Bayern München)
 Marina Vogt (Karriereende, ehemalige Bundesliga-Spielerin für den 1. FFC Frankfurt)
 Nicole Munzert (ehemalige Bundesliga-Spielerin für den MSV Duisburg)

Weblinks 
 Webseite des 1. FC Nürnberg Frauen- und Mädchenfußball
 1. FCN - Frauenfußball auf der Seite der 1. FC Nürnberg Herren
 Vereinsprofil des Bayerischen Fußball-Verbands

Einzelnachweise 

 
Deutscher Frauenfußballverein
1. FC Frauen
Verein im Bayerischen Fußball-Verband
001. FC Nurnberg Frauen- und Mädchenfußball